Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Borusiewicz – polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów
 Mirosław Borusiewicz – polski socjolog kultury